Serra Negra (gebergte), gebergte in Brazilië
Serra Negra (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Serra Negra do Norte, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte